Колония () — департамент в юго-западной части Уругвая. Площадь составляет 6106 км² (3,48 % от общей площади страны). Административный центр — город Колония-дель-Сакраменто, расположен в 177 км от Монтевидео.

Климат 
Климат департамента — умеренный и влажный. Среднегодовая температура составляет 17-18 °С. Годовой уровень осадков составляет около 1000 мм.

Население 
По данным на 2011 год население департамента составляет 123 203 человека (60 203 мужчины и 63 000 женщин).

Демографические показатели по данным на 2010 год:
 Уровень прироста: 0,042 %
 Рождаемость: 13,47/1000
 Смертность: 9,96/1000
 Средний возраст населения: 35,7 лет
 Средняя продолжительность жизни: 78,09 лет
 мужчины: 74,70 лет
 женщины: 81,70 лет

Основные населённые пункты:

Административное деление 
Департамент Колония делится на 6 муниципалитетов:
 Кармело (Carmelo)
 Хуан-Лакасе (Juan Lacaze)
 Нуэва-Эльвесия (Nueva Helvecia)
 Росарио (Rosario)
 Нуэва-Пальмира (Nueva Palmira)
 Тарарирас (Tarariras)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт